Saint Charles (St. Charles oder engl. St Charles; frz. auch Saint-Charles) steht für:

 Heiliger Karl – Liste mehrerer Heiliger

Verwaltungseinheiten:
 St. Charles County, Missouri, Vereinigte Staaten
 St. Charles Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Gemeinden, Orte:
 Saint-Charles-la-Forêt, Gemeinde in der Mayenne, Frankreich
 Saint-Charles-de-Percy, Gemeinde im Calvados, Frankreich
 Saint-Charles (Marseille), Stadtteil von Marseille, Frankreich

 St.-Charles (Ontario), Gemeinde in Ontario, Kanada
 Saint-Charles-Borromée, Gemeinde in Québec, Kanada
 Saint-Charles-de-Bellechasse, Gemeinde in  Québec, Kanada
 Saint-Charles-de-Bourget, Gemeinde in Québec, Kanada
 Saint-Charles-Garnier, Gemeinde in Québec, Kanada
 Saint-Charles-sur-Richelieu, Gemeinde in Québec, Kanada

 St. Charles (Arkansas), im Arkansas County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Idaho), im Bear Lake County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Illinois), im Kane und im DuPage County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Iowa), im Madison County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Kentucky), im Hopkins County, Vereinigte Staaten
 St. Charles Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Maryland), im Charles County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Michigan), im Saginaw County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Minnesota), im Winona County, Vereinigte Staaten
 Saint Charles (Missouri), im St. Charles County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (South Dakota), im Gregory County, Vereinigte Staaten
 St. Charles (Virginia), im Lee County, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Fort Saint-Charles, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Fort Delgrès, Guadeloupe, Frankreich (alter Name Fort Saint-Charles)
 zahlreiche Kirchen eines Hl. Karl (Charles), siehe Karlskirche

sowie:
 Kap St. Charles, Labrador, Kanada

Siehe auch:
 Charles – ein Überblick
 Sankt Karl – auch zu anderen Sprachvarianten